Мифта́хов () — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:
 Мифтахов, Азат Фанисович (род. 1993) — российский анархист.
 Мифтахов, Амир Рустемович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Мифтахов, Мансур Сагарьярович (род. 1947) — химик. Доктор химических наук, профессор. Лауреат Государственной премии РФ.
 Мифтахов, Рашид Вагизович (род. 1955) — киргизский футболист и тренер.
 Мистахов, Ренат Искандерович (род. 1975) — генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода.
 Мифтахов, Ренат Фаридович (род. 1989) — российский футбольный тренер.
 Мифтахов, Риф Файзрахманович (род. 1939) — башкирский поэт-песенник, поэт-сатирик. Заслуженный работник культуры РБ.
 Мифтахов, Сагит Мифтахович (1907—1942) — башкирский советский драматург.

 Мифтахова, Рахиля Хайдаровна (1940—2000) — заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана .